Лесбофо́бия — различные формы негативного отношения к лесбиянкам (как отдельным лицам, так и лесбийским парам или социальной группе). Негативное отношение основывается на категории пола, гендера, гендерного самовыражения, сексуальной ориентации, и может выражаться в форме предрассудков, дискриминации, ненависти и насилии; с отношением и чувствами, варьирующимися от презрения до враждебности.

Связанная терминология 
В то время как некоторые люди используют только более общий термин «гомофобия» для описания такого рода предрассудков или поведения, другие считают, что термины «гомосексуальность» и «гомофобия» неадекватно отражают конкретные проблемы лесбиянок, поскольку они испытывают двойную дискриминацию — как гомофобию, так и сексизм.

Теория пересечений 
Лесбофобия является интерсекциональным пересечением двух систем угнетения — мизогинии с гомофобией. В случае транс-женщин лесбийской ориентации пересекаются три формы дискриминации — гомофобия, мизогиния и трансфобия (трансмизогиния).

Проявления 
Представление о том, что лесбиянство опасно, в то время как гетеросексуальное поведение естественно и нормально — распространённый пример лесбофобных убеждений. Подобно гомофобии, это убеждение классифицируется как гетеронормативное, поскольку оно предполагает, что гетеросексуальность является социальной нормой сексуального поведения человека, а другие сексуальные ориентации ненормальны и неестественны. Одним из распространённых лесбофобных стереотипов является убеждение в том, что спортсменки всегда или преимущественно лесбиянки. Лесбиянки сталкиваются с лесбофобными установками не только у гетеросексуальных мужчин и женщин, но и со стороны мужчин-геев, а также бисексуалов.

Лесбофобия иногда проявляется в преступлениях, сопровождающихся насилием, включая корректирующее изнасилование и даже убийство.

См. также 
 Гетеросексизм
 Насилие на почве гомофобии и трансфобии

Примечания

Ссылки 
  Lesbophobia definition by the European Institute for Gender Equality
  Violence against lesbians: education, research, public campaigns (Project Number: 2000-021-W). DAPHNE project. European Commission, 2000.
  Violence Against Lesbians: Education — Research — Public Relation (Final Report). DAPHNE Programme. European Commission, 31 December 2001.
  Lesbians visibility and lesbophobia in France. SOS Homophobie, 2014.
  Breaking the Silence: Criminalisation of Lesbians and Bisexual Women and its Impacts. Human Dignity Trust, May 2016.
  In Some Countries, Being Gay Or Lesbian Can Land You In Prison…Or Worse. Radio Free Europe/Radio Liberty, 2020.

Лесбиянство
Гомофобия
Мизогиния
Насилие над женщинами
Лесбофобия